Labeonini — триба коропоподібних риб підродини Labeoninae родини Коропові (Cyprinidae)

Триби 
Триба Labeonini
 Barbichthys Bleeker, 1860
 Cirrhinus Oken (ex. Cuvier), 1817
 Henicorhynchus Smith, 1945
 Labeo
 Labiobarbus van Hasselt, 1823
 Nukta Hora, 1942
 Osteochilus Günther, 1868
 Schismatorhynchos Bleeker, 1855
 Sinilabeo Rendahl, 1932

Посилання 
 Zhu, Y.; Zhang, E.; Zhang, M.; Han, Y.-Q. 2011: Cophecheilus bamen, a new genus and species of labeonine fishes (Teleostei: Cyprinidae) from South China. Zootaxa, 2881: 39–50. Preview 

Labeoninae
Триби тварин